Kubny ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Kubny (* 1959), deutscher Sinologe und Autor
 Werner Kubny (* 1949), deutscher Autor, Regisseur, Kameramann, Produzent und Drehbuchautor